|}
Die Bahnstrecke Chynorany–Trenčín ist eine Nebenbahn in der Slowakei. Sie beginnt im Neutratal bei Chynorany, passiert die Kleinstadt Bánovce nad Bebravou und hinter einem Pass zwischen den Strážovské vrchy und Inowetz erreicht sie den Endbahnhof Trenčín im Waagtal.

Geschichte 
Erste Pläne zum Bau einer Eisenbahn von Komárno nach Trenčín gab es 1865, und dann in den 1870er Jahren. Keine von diesen Plänen wurden aber verwirklicht.

Erst im Januar 1900 wurde eine Lokalbahngesellschaft gegründet. Die Strecke sollte ursprünglich in Žabokreky nad Nitrou anfangen, wegen des Widerstands des örtlichen Großgutsbesitzers musste der Anfang nach Chynorany verlegt werden. Die Strecke wurde am 18. August 1901 für den Verkehr freigegeben.

Am 2. Februar 2003 wurde der Personenverkehr eingestellt, wurde aber schon am 15. Juni 2003 wieder reaktiviert.

Heutiger Zustand: Es verkehren auf dieser Strecke 4 Personenzugspaare. In der Richtung Trencin-Chynorany fährt ein Zug täglich von Trencianska Tepla weiter nach Topol'cany und ein anderer Zug nur an Arbeitstagen von Trencin nach Topol'cany. Dazu noch 2 tägliche Züge Trencin-Chynorany, der letzte der 4 Züge fährt bereits um 15:38 Uhr. In der Richtung Chynorany Trencin gibt es 2 tägliche Verbindungen zwischen den beiden Orten, beginnend um 05:10 Uhr und um 07:10 Uhr.  Am Nachmittag an Arbeitstagen ein Zug von Topol'cany, welcher in Trencin endet und als letztes um 17:10 Uhr ein Zug Chynorany-Horne Srnie. Zum Einsatz gelangen modernisierten Triebwagen mit zeitgemäßer Innenausstattung. Die Ansagen der nächsten Bahnstationen erfolgen über den Bordrechner und sind gut verständlich. Die Angaben gelten bis zum Jahresfahrplanwechsel am 10. Dezember 2016.

Weblinks 

 Einzelheit über die Strecke auf rail.sk (slowakisch)
 Beschreibung auf www.vlaky.net

Bahnstrecke in der Slowakei